Акоп Григорян:
 Григорян, Акоп Оганесович (1919—1995) — советский, армянский, российский художник.
 Григорян, Акоп Сираканович (1899—1991) — советский организатор и передовик сельскохозяйственного производства, Герой Социалистического Труда.